Il doppio del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Steve Darcis e Stefan Wauters 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
 Rohan Bopanna /  Mustafa Ghouse (quarti di finale)

 Bart Beks /  Martijn van Haasteren (semifinali)
 Igor Sijsling /  Orest Tereščuk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2007